Piazzano ima više značenja:
 Piazzano, Alessandria
 Piazzano, Firenze
 Piazzano, Lucca